Fergola ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Fergola (1830–1915), italienischer Mathematiker und Astronom
 Francesco Fergola (Geodät) (1791–1845), neapolitanischer Geodät, Bruder von Nicola Fergola
 Francesco Fergola (Maler) (1821–1894), neapolitanischer Maler, Sohn von Salvatore Fergola
 Gennaro Fergola (1793–1870), neapolitanischer General
 Nicola Fergola (1753–1824), italienischer Physiker und Mathematiker in Neapel
 Salvatore Fergola (1799–1874), neapolitanischer Maler